A201 peut faire référence à:

Autoroutes 
  Autoroute belge A201 reliant Bruxelles à Aéroport de Bruxelles-National ;
  Autoroute marocaine A201, pénétrante de Aïn Chqef.

Domaine militaire 
 IAI Arava A-201, un avion de transport militaire israélien.